23 steht für:
 23, Jahr
 23 v. Chr., Jahr
 Dreiundzwanzig, Zahl
 23 – Nichts ist so wie es scheint, deutscher Film von 1998
 Number 23, US-amerikanischer Film von 2007
 23 (Album), ein Album von Sido und Bushido und auch Bandname
 23, die deutsche Übersetzung des Bandnamens von Ni Ju San aus Nordrhein-Westfalen
 Learjet 23, amerikanisches Geschäftsreiseflugzeug